Channel 10 (album), studioalbum van het rapduo Capone-N-Noreaga
Channel 10 (Argentinië)
Channel 10 (India)
Channel 10 (Griekenland)
Channel 10 (Israël)
Network Ten in Australië
Saeta TV Channel 10, Uruguay.

Zie ook 
TV10 (doorverwijspagina)